Die Primeira Divisão 1964/65 war die 31. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. Oktober 1964 und endete am 9. Mai 1965.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 14. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1964-65 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1964/65